Nagy Zoltán (1884–1945) költő, író, kritikus
 Nagy Zoltán (1890–1978) református egyházi író, ifjúsági író
 Nagy Zoltán (1905–1948) közgazdasági szakíró
 Nagy Zoltán (1916–1987) grafikus, bélyegtervező
 Nagy Zoltán (1920–1998) tipográfus, betűtervező
 Nagy Zoltán (1923–) Ybl Miklós-díjas építészmérnök
 Nagy Zoltán (1927–) agrármérnök
 Nagy Zoltán, id. (1941) balettművész, balettmester
 Nagy Zoltán (1942) orvos, ideggyógyász
 Nagy Zoltán (1943) fotóművész
 Nagy Zoltán (1943–2021) színész
 Nagy Zoltán (1947) orvos, szemész
 Nagy Zoltán (1958) közgazdász, a Gazdasági Versenyhivatal volt elnöke
 Nagy Zoltán (1958) vallási vezető, orientalista, tibetológus
 Nagy Zoltán (1961-) festőművész
 Nagy Zoltán (1962) Shotokan Karate 4. dan, edző, oktató, válogatott versenyző
 Nagy Zoltán (1963–) futballtörténész
 Nagy Zoltán (1964) autómodellező, hajómodellező, válogatott kerettag
 Nagy Zoltán (1965-)  a Népművészet Ifjú Mestere díjas (1990) cimbalmos
 Nagy Zoltán (1965) válogatott kosárlabdázó
 Nagy Zoltán, ifj. (1966–2008) Kossuth-díjas balettművész
 Nagy Zoltán (1968) nagykövet, közgazdász
 Nagy Zoltán (1974) labdarúgó (Anórthoszi Ammohósztu)
 Nagy Zoltán (1985) labdarúgó (DVSC)
Nagy Zoltán (1988) filmrendező
 Nagy Zoltán (1991) labdarúgó (ZTE)
 Nagy Zoltán pedagógus
 Nagy Zoltán  (1968) néprajzkutató
Hasonló nevűek
 Abádi Nagy Zoltán (1940) irodalomtörténész, egyetemi tanár, műfordító
 B. Nagy Zoltán (1972–2019) sportújságíró
 Nagy Zoltán Mihály (1949) költő, író
 Nagy P. Zoltán (1943–2010) fotográfus, fotóriporter

Jegyzetek